Anthriscus pilosa är en flockblommig växtart som beskrevs av Philipp Johann Ferdinand Schur. Anthriscus pilosa ingår i släktet småkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Småkörvlar
pilosa